Drava bezeichnet:
Die Drau auf Slowenisch, Kroatisch und Italienisch
Drava (Vogelschutzgebiet): ein europäisches Vogelschutzgebiet an der Drau in Slowenien
Drava (FFH-Gebiet): ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet an der Drau in Slowenien
(13122) Drava: Hauptgürtelasteroid
Drava Verlag: Verlag mit Sitz in Klagenfurt
NK Drava Ptuj: Fußballverein in Pettau